Chumbo - o metal
Ou ainda:
 Cipó-chumbo, uma planta parasita
 Choquinha-chumbo, uma ave
 Formigueiro-chumbo, uma ave

Veja também
Chumbinho (desambiguação)

Desambiguação